«Конечный пункт» или «Город финального назначения» () — кинофильм режиссёра Джеймса Айвори, вышедший на экраны в 2009 году. Экранизация одноимённого романа Питера Кэмерона.

Сюжет 

Молодой преподаватель Омар Разаги планирует написать биографию знаменитого писателя Джулса Гунда, прославившегося одной-единственной книгой и несколько лет назад покончившего с собой. Однако распорядители наследства Гунда не дают разрешения на публикацию исследования его жизни. По настоянию своей подруги Дирдры Омар отправляется в Уругвай, где жил покойный автор, чтобы на месте попробовать уговорить его родственников. Здесь он знакомится с членами семьи Гунда — братом Адамом, женой Кэролайн и любовницей Арден — и оказывается в гуще их непростых взаимоотношений. И хотя Адама и Арден Омару удаётся довольно быстро расположить к себе, Кэролайн твёрдо намерена не позволять никому копаться в жизни своего супруга.

В ролях 
 Омар Метвалли — Омар Разаги
 Шарлотта Генсбур — Арден Лэнгдон
 Энтони Хопкинс — Адам Гунд
 Лора Линни — Кэролайн Гунд
 Александра Мария Лара — Дирдра Ротемунд
 Хироюки Санада — Пит
 Амбар Моллман — Порша Гунд
 Норма Алеандро — Альма

Ссылки

Фильмы-драмы США
Экранизации романов
Фильмы США 2009 года
Фильмы Merchant Ivory Productions